Balas de plata puede referirse a:
 Bala de plata: En el folklore, método para matar hombres-lobo.
 Bala de plata, en mercadotecnia, submarca que obtiene un éxito sustancial que repercute en la reputación de su marca matriz.
 Balas de plata: Programa de televisión de entrevistas español emitido en 2008 presentado por Lorena Berdún.
 No hay balas de plata: Documento sobre ingeniería del software escrito por Fred Brooks en 1986.